ACV peut faire référence à :

Médecine 
 arrêt cardioventilatoire,
 accident cardiovasculaire,
 accident cérébrovasculaire ;

Militaire 
 Porte-avions auxiliaire (porte-avions d'escorte), Auxiliary Aircraft Carrier (Escort carrier), en anglais, selon la liste des codes des immatriculations des navires de l'US Navy.
 Amphibious Combat Vehicle

Divers 
 ACV, un label de musique avec lequel travaille Robert Armani notamment ;
  ;
 Alternating current voltage (Courant alternatif en langue anglaise) ;
 Analyse du cycle de vie, une méthode d'évaluation, principalement orientée en science de l'environnement ;
 Archives cantonales vaudoises ;
 Aéroclub de Versailles, un aéroclub basé sur l'Aérodrome de Saint-Cyr-l'École  ;
 δ-(L-α-amino-adipate)-L-cysteine-D-valine, un précurseur biologique de la pénicilline et de la céphalosporine.